Ženská dvouhra na Letních olympijských hrách 2000 probíhala v areálu NSW Tennis Centre, ležícím v Sydney. Soutěž se konala v období od 19. do 28. září 2000 na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem Rebound Ace.

Kvalifikace ani předkvalifikace hrány nebyly, když k opuštění tohoto systému došlo na Atlantské olympiádě 1996. Do dvouhry nastoupilo 64 tenistek z 34 zemí. Turnaj byl odehrán na dva vítězné sety. Obhájkyně zlata z předchozí olympiády, úřadující světová dvojka Lindsay Davenportová odstoupila před druhým kolem pro zranění nohy.

Olympijský turnaj 
Z elitní desítky žebříčku WTA do soutěže nezasáhly úřadující světová jednička Martina Hingisová, čtyřka Mary Pierceová, sedmička Nathalie Tauziatová a osmá v pořadí Serena Williamsová, která jako čtvrtá Američanka nemohla ve dvouhře startovat pro omezení tří olympioniček na jednu národní výpravu.

Hráčky z tenisově malých států, Haiťanka Neyssa Etienneová a Wynne Prakusjová z Indonésie, zasáhly do turnaje na divokou kartu díky pozvání Tripartitní komise. Jednalo se o nový systém organizátorů pro účast níže postavených tenistek poté, co došlo k opuštění kvalifikací. Na žebříčku neklasifikovaná amatérka Etienneová odebrala chorvatské nasazené třináctce Silviji Talajové v úvodním kole jeden game. Prakusjová, jíž patřilo 120. místo, svedla vyrovnaný duel se Švýcarkou Emmanuellou Gagliardiovou, která ji vyřadila po setech 6–4 a 7–6.

V úvodním kole dohrála devátá nasazená Amélie Mauresmová, když nestačila na 39. ženu klasifikace Fabiolu Zuluagaovou z Kolumbie. Překvapením druhé fáze se stalo vyřazení světové šestky a Conchity Martínezové od slovenské hráčky Kariny Habšudové, figurující až na 106. příčce. Jedinou nenasazenou čtvrtfinalistkou byla 17letá světová čtyřiatřicítka Jelena Dokićová z Austrálie, která pronikla do semifinále. Z obou medailových duelů však odešla poražena a umístila se na čtvrtém místě. V zápase o bronz podlehla americké světové pětce Monice Selešové ve dvou setech.

Olympijskou vítězkou se stala třetí žena žebříčku Venus Williamsová ze Spojených států po finálové výhře nad 17. hráčkou v pořadí Jelenou Dementěvovou z Ruska poměrem 6–2 a 6–4. Šampionka tak prodloužila sérii neporazitelnosti na třicet dva zápasů. Po Helen Willsové Moodyové a Steffi Grafové se stala třetí tenistkou historie, která dokázala vyhrát Wimbledon, US Open i olympijské hry, navíc stejně jako Němka v jedné sezóně. V Sydney ovládla se sestrou i čtyřhru, což se na olympiádě před ní podařilo jen Willsové Moodyové v roce 1924.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrtfinále

| team-width=210

| RD1-seed01=8
| RD1-team01=
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=IP
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07=INV
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=0
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=13
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=11
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Alt
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=IP
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=3
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=13
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=11
| RD2-team05=| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Alt
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=3
| RD2-team08=| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6'''
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=8
| RD3-team01=

4. sekce

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 2000